Qaqqat Naalagaat bezeichnet:
 Qaqqat Naalagaat (Berg, Maniitsoq, nördlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqat Naalagaat (Berg, Maniitsoq, südlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqat Naalagaat (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland